Змагання з плавання на дистанції 200 метрів батерфляєм серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 5 серпня (попередні запливи і півфінали) і 6 серпня (фінал).

Рекорди
 світовий рекорд і рекорд чемпіонатів світу були такими:

Результати

Попередні запливи 
Початок запливів о 10:14.

Півфінали
Початок півфіналів о 18:25.

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Фінал відбувся о 18.20.

Примітки 

200 метрів батерфляєм (жінки)